Ordo  – volume religioso
Ordo (ordine) – in tassonomia, livello di classificazione scientifica degli organismi viventi
Ordo – rivista di stampo ordoliberale fondata nel 1940 da Walter Eucken

Pagine correlate 
 Ordine